Als Wickbold-Methode werden unterschiedliche Verfahren in der analytischen Chemie bezeichnet:

 Wickbold-Verbrennung, Schwefelbestimmung nach DIN EN 24260
 Wickbold-Tensidbestimmung, Tensidbestimmung nach DIN 38409-23